Balbir Singh peut désigner :
 Balbir Singh (1924-2020), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Balbir Singh (1942-2020), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Balbir Singh (1945-), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Balbir Singh (1945-), joueur indien de hockey sur gazon.